Николай Сергеевич Соколов (15.02.1897-30.07.1963) — советский учёный в области земледелия, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).

Биография 
Родился в г. Александров Владимирской губернии. 

Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева (1923), там же учился в аспирантуре (1925—1927) и работал: ассистент кафедры почвоведения и кафедры земледелия (1926—1930), заведующий кафедрой общего земледелия (1930—1939).

В 1939—1948 гг. заведующий кафедрой земледелия Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1956—1961 гг. заместитель академика-секретаря Отделения земледелия ВАСХНИЛ. С 1961 г. главный специалист по вопросам общего земледелия Управления научных учреждений МСХ СССР.

Профессор (1938), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).

Автор учебника для вузов «Общее земледелие», неоднократно переиздававшегося.

Награждён орденом Ленина (1954), орденами Трудового Красного Знамени (1957), «Знак Почёта» (1940, 1944), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946), «В память 800-летия Москвы» (1947), «За освоение целинных земель» (1956), тремя медалями ВСХВ.

Умер  30 июля 1963 года после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище (Колумбарий, секция 118).

Семья 
Первая жена - Лобанова Таисия Алексеевна (1898-1993) - кандидат с/х наук. Дочь - Соколова (Люсова) Людмила Николаевна (1928-2008)

Вторая жена - Ангелина Григорьевна Галкина (1907-1987), кандидат экономических наук, художница-флористка.

Источники 
 СОКОЛОВ Николай Сергеевич
 Соколов Николай Сергеевич (1897-1963)
 Николай Сергеевич Соколов: [Некролог]. Журнал: «Почвоведение», 1964, № 1.
 Н. С. Соколов: [Некролог]. Журнал Земледелие, 1963, сентябрь.

Похороненные на Новодевичьем кладбище